Де́нни ( или ) — англоязычная фамилия, а также топоним.

Фамилия 
 Денни, Алекс (род. 2000) — английский футболист.
 Денни, Артур (1822—1899) — один из основателей (пионер) города Сиэтл, США; брат Дэвида Денни.
 Денни, Гидеон (1830—1886) — американский художник.
  (1856—1917) — шотландский протестантский библеист и богослов.
 Денни, Дорин (род. 1941) — британская фигуристка, выступающая в танцах на льду.
 Денни, Дэвид (1832—1903) — один из основателей (пионер) города Сиэтл, США; брат Артура Дэнни.
 Денни, Кейди (род. 1993) — американская фигуристка, выступающая в парном катании.
 Денни, Мэттью (род. 1996) — австралийский легкоатлет.
 Денни, Сэнди (1947—1978) — английская певица.
 Денни, Хэвен (род. 1995) — американская фигуристка, выступающая в парном катании.
 Денни, Чарльз (1885—?) — британский велогонщик.
 Денни, Эмили (1853—1918) — американская художница, дочь Дэвида Денни.

Топоним 
  — городок в шотландском округе Фолкерк.

См. также 
 Дени
 Denny Party
 William Denny and Brothers

Примечания